Це список фільмів, визнаних найкращими за національними та міжнародними опитуваннями критиків і публіки.

Деякі опитування зосереджені на усіх фільмах, а інші — лише на певному жанрі або ж країні. Системи голосування відрізняються, і деякі опитування єне надто точними, таких як самовідбір або викривлення демографії, тоді як інші можуть бути сприйнятливі до форм втручання, таких як сумування голосів .

Критики та режисери

Sight & Sound 

Кожне декаду, починаючи з 1952 року, британський кіножурнал Sight & Sound просить міжнародну групу кінокритиків проголосувати за найкращий фільм усіх часів. Починаюси з 1992 року вони запрошують режисерів голосувати в окремому опитуванні. У 1952 році брали участь 63 критики, у 1962 році — 70 критиків, у 1972 році — 89 критиків, у 1982 році — 122 критики, у 1992 році — 132 критики та 101 режисер, у 1992 році — 145 критиків та 108 режисерів, 104 режисерів, і 20 режисерів.

 Викрадачі велосипедів (1948) очолили перше місце в опитуванні 1952 році з 25 голосами.
 Громадянин Кейн (1941) займав перше місце протягом п'яти голосувань поспіль, з 22 голосами в 1962 році, 32 голосами в 1972 році, 45 голосами в 1982 році, 43 голосами в 1992 році і 46 голосами в 2002 році. Він також очолив два перших опитування режисерів, отримавши 30 голосів у 1992 році та 42 голоси у 2002 році .
 Запаморочення (1958) очолив опитування критиків у 2012 році з 191 голосом, скинувши фільм Громадянин Кейн .
 Токійська повість (1953) очолив опитування режисерів у 2012 році з 48 голосами, також фільм Громадянин Кейн.

Інші опитування 

 Броненосець "Потьомкін " (1925) зайняв перше місце з 32 голосами в 1951 році Фестиваль Mondial du Film et des Beaux-Arts de Belgique. Вона також був на першому місці на Брюссельській Всесвітній виставі з опитуваних 117 експертів з 26 країн у 1958 році .
 Громадянин Кейн (1941) зайняв перше місце з 48 голосами, коли французький кіножурнал Cahiers du cinéma попросив 78 французьких критиків та істориків проголосувати за найкращі фільми у 2007 році .
 Сім самураїв (1954) був визнаний найкращим іноземним (неанглійським) фільмом за опитуванням BBC 2018 року серед 209 критиків у 43 країнах.
 Вісім з половиною (1963) був визнаний найкращим іноземним (тобто не шведським) звуковим фільмом з 21 голосом в опитуванні [ es ] 1964 року 50 шведських кінопрофесіоналів, організованому шведським кі [ sv ]ножурналом.
 Хрещений батько (1972) зайняв перше місце, коли японський кіножурнал Kinema Junpo попросив 114 японських критиків і професіоналів проголосувати за найкращі іноземні (тобто не японські) фільми у 2009 році . Він також був визнаний найкращим фільмом за результатами опитування Hollywood Reporter серед 2120 представників індустрії, включаючи кожну студію, агентство, рекламну компанію та продюсерський будинок у Голлівуді в 2014 році
 Boyz n the Hood (1991) очолив опитування «Найкращі чорні фільми всіх часів» у листопаді 1998 року журналу Ebony .
 Фортепіано (1993) був визнаний найкращим фільмом, знятим жінкою-режисером у 2019 році в опитуванні BBC, в якому взяли участь 368 кіноекспертів з 84 країн.

Жанри

Бойовик 

 Божевільний Макс 2 (1981) був визнаний найкращим бойовиком усіх часів за результатами опитування читачів американського журналу Rolling Stone у 2015 році.
 У 2014 році в опитуванні 50 режисерів, акторів, критиків та експертів, проведеному Time Out New York, Міцний горішок (1988) було визнано кращим бойовиком усіх часів з 21 голосом.

Анімація (короткометражні та повнометражні) 

 Піноккіо (1940) був визнаний найкращим анімаційним фільмом, коли-небудь знятим у 2014 році в опитуванні аніматорів, режисерів, критиків, журналістів та експертів, проведеного Time Out .
 Що за опера, докторе? (1957), мультфільм Bugs Bunny, був обраний як найкращий короткометражний анімаційний фільм усіх часів 1000 професіоналів анімації в книзі 1994 року "50 найвизначніших мультфільмів ".
 Їжачок у тумані (1975) зайняв перше місце в опитуванні на фестивалі анімації у 2003 року, де 140 аніматорів з усього світу голосували за найкращі анімаційні фільми всіх часів.
 «Повість казок» (1979) зайняв перше місце з 17 голосами в опитуванні на Олімпіаді анімації 1984 року, де міжнародна група із 35 журналістів, науковців, режисерів і аніматорів голосувала за найкращі анімаційні фільми.
 «Навсікая з Долини Вітрів» (1984) був фільмом з найвищим рейтингом у опитуванні найкращих анімацій 2006 року, проведеному на Японському фестивалі медіа-мистецтва, за нього проголосували 80 000 відвідувачів.
 Небесний замок Лапута (1986) зайняв перше місце в опитуванні аудиторії анімації, проведеному Oricon в Японії.
 «Історія іграшок» (1995) була визнана номером 1 у списку «100 найкращих анімаційних фільмів усіх часів» за версією Товариства кінокритиків онлайн (опубліковано в березні 2003 року). Виборці вибирали зі списку-нагадування з понад 350 фільмів. Він також очолив опитування 4000 шанувальників кіно як «найкращий анімаційний фільм усіх часів» у 2009 році, коли його повторно випустили в 3D .

Різдв'яні фільми 

 Це дивовижне життя (1946) був визнаний найкращим різдвяним фільмом за результатами опитування аудиторії, проведеного Axios та SurveyMonkey у 2018 році.
 У 2015 році читачі британського кіножурналу Empire визнали Міцний горішок (1988) найкращим різдвяним фільмом.

Комедія 

 У джазі тільки дівчата (1959) був визнаний найкращим комедійним фільмом усіх часів у опитуванні 253 кінокритиків із 52 країн, проведеному BBC у 2017 році .
 За результатами опитування читачів 2014 року журналом Rolling Stone, «Палаючі сідла» (1974) було визнано найкумеднішим фільмом усіх часів .
 Буття Браяна за Монті Пайтоном (1979) було визнано найкращою комедією всіх часів за результатами опитування понад 22 000 людей, проведеного британською телевізійною мережею Channel 4 у 2006 році . Також був визнаний найкращим комедійним фільмом за опитуваннями, проведеними британським кіножурналом Total Film у 2000 році та британською газетою The Guardian у 2007 році .
 This Is Spinal Tap (1984) був визнаний найкращим комедійним фільмом усіх часів за результатами опитування понад 70 стендап-коміків, акторів, письменників і режисерів, проведеного Time Out London у 2016 році .

Документальний фільм 

 Людина з кінокамерою (1929) був визнаний найкращим документальним фільмом усіх часів із 125 голосами (100 критиків і 25 режисерів) за результатами опитування Sight & Sound 2014 року, в якому взяли участь 238 критиків, кураторів та науковців (включаючи багатьох спеціалістів з документалістики) та 103 режисери.
 У 2007 році Міжнародна асоціація документального кіно (IDA) назвала " Мрії обруча " (1994) найкращим документальним фільмом усіх часів. Виборці вибрали зі списку понад 700 фільмів.
 Боулінг для Колумбіни (2002) очолює список 20 улюблених неігрових фільмів усіх часів, відібраних членами IDA у 2002 році

Фентезі 

 Володар перснів: Братство перснів (2001) був визнаний найкращим фантастичним фільмом усіх часів за результатами опитування читачів, проведеного американським журналом Wired у 2012 році, а його продовження "Дві вежі " (2002) і «Повернення короля». (2003) посіли четверте та третє місця відповідно.

Жахи 

 Екзорцист (1973) був визнаний найкращим фільмом жахів усіх часів з 53 голосами в 2012 році в опитуванні 150 експертів, проведеному Time Out London . Він також був визнаний найкращим фільмом жахів з 67 голосами в опитуванні 104 професіоналів жахів 2015 року, проведеному HitFix, і очолив опитування читачів журналом Rolling Stone у 2014 році .
 Техаська різанина бензопилою (1974) зайняла перше місце в списку найкращих фільмів жахів британського кіножурналу Total Film  2005 рік. У 2010 році він посів перше місце в додатковому опитуванні Total Film провідних режисерів і зірок фільмів жахів.

ЛГБТК+ 

 Горбата гора (2005) була визнана найкращим фільмом ЛГБТ у 2016 році в опитуванні 28 режисерів, акторів і сценаристів, проведеному Time Out London .
 Керол (2015) була визнана найкращим ЛГБТ-фільмом у 2016 році в опитуванні, проведеному Британським інститутом кіно, за участю понад 100 критиків, режисерів, програмістів, письменників, кураторів та науковців.

Мюзикл 

 За результатами опитування 2007 року читачі британської газети The Observer обрали « Вестсайдську історію» (1961) як найкращий екранний мюзикл .
 Шоу жахів Роккі Хоррора (1975) був визнаний найкращим мюзиклом фільму читачами Rolling Stone за результатами опитування 2017 року.

Романтика 

 Касабланка (1942) був визнаний найкращим романтичним фільмом усіх часів із 56 голосами в опитуванні 100 експертів 1996 року .
 Коротка зустріч (1945) був визнаний на [ es ]йкращим романтичним фільмом усіх часів із 25 голосами в 2013 році в опитуванні 101 експерта, проведеному Time Out London .
 Титанік (1997) був визнаний найромантичнішим фільмом усіх часів за результатами опитування, проведеного Фанданго в лютому 2011 року .

Наукова фантастика 

 2001: Космічна Одіссея (1968) була визнана найкращим науково-фантастичним фільмом усіх часів із 73 голосами в опитуванні 2014 року за участю 136 експертів з наукової фантастики, режисерів, письменників-фантастів, кінокритиків та вчених, проведеного Time Out London . У 2002 році 115 членів Товариства кінокритиків визнали його найкращим науково-фантастичним фільмом . Він очолив опитування читачів, проведене журналом Rolling Stone у 2014 році . Це також єдиний науково-фантастичний фільм, який провів опитування критиків Sight & Sound щодо десяти найкращих фільмів (номер 10 у 1992 році, номер 6 у 2002 та 2012 роках).
 Той, хто біжить по лезу (1982) був визнаний найкращим науково-фантастичним фільмом групою з 56 вчених, зібраною британською газетою The Guardian у 2004 році . У британському журналі New Scientist "Бігун по лезу " був визнаний «найулюбленішим науково-фантастичним фільмом» за результатами опитування читачів у 2008 році, отримавши 12 відсотків тисяч голосів. Він очолив опитування журналу Total Film 2011 року.
 Місія Сереніті (2005) був визнаний найкращим науково-фантастичним фільмом у 2007 році в опитуванні 3000 людей, проведеному журналом SFX .

Супергеройські фільми 

 Супермен (1978) був визнаний найкращим фільмом про супергероя за результатами опитування 1000 дорослих британців, проведеного Virgin Media у 2018 році
 Темний лицар (2008) був визнаний найкращим фільмом про супергероя за результатами опитування читачів, проведеного американським журналом Rolling Stone у 2014 році .

Подорожі у часі 

 Назад у майбутнє (1985) був найбільш цитованим фільмом у опитуванні 2012 року, коли IndieWire запитав 53 критиків: «Який найкращий фільм про подорож у часі, коли-небудь знятий?»

Війна 

 Врятувати рядового Райана (1998) було визнано найкращим військовим фільмом у 2008 році в опитуванні Channel 4 із 100 найкращих військових фільмів.

Вестерн 

 Дилижанс (1939) був визнаний найкращим західним фільмом усіх часів із 54 голосами в опитуванні 100 експертів 1996 року, організованому іспанським кіножурналом .

Національні опитування

Аргентина 
 Crónica de un niño solo (1965) був визнаний найкращим аргентинським фільмом усіх часів у 2000 році в опитуванні критиків та істориків кіно, організованому Museo del Cine Pablo Ducros Hicken .

Австралія 
 Пікнік у висячій скелі (1975) був визнаний найкращим австралійським фільмом усіх часів членами Австралійського інституту кіно, індустріальних гільдій і союзів, кінокритиків і рецензентів, науковців і викладачів медіа, а також членів Національного архіву кіно та звуку Kookaburra Card. (NFSA), в опитуванні 1996 року, організованому Комітетом вікторіанського сторіччя кіно та NFSA.
 "Замок " (1997) був обраний громадськістю улюбленим фільмом Австралії під час онлайн-опитування 2008 року, проведеного Австралійським інститутом кіно у співпраці з Australia Post . Кінофестиваль в Аделаїді провів публічне голосування, яке знову визнало його найкращим австралійським фільмом у 2018 році .

Бразилія 
 Limite (1931) займає 1-е місце в списку 100 найкращих бразильських фільмів, за яким проголосували 100 членів Бразильської асоціації кінокритиків у 2015 році .
 Чорний бог, білий диявол (1964) був визнаний найкращим бразильським фільмом усіх часів у 2001 році в опитуванні 108 критиків і кінопрофесіоналів, організованому бразильським кіножурналом Contracampo .
 "Бандит червоного світла " (1968) був визнаний найкращим бразильським фільмом усіх часів у 2011 році в опитуванні 102 критиків, дослідників і професіоналів, організованому бразильським кіножурналом Filme Cultura .

Канада 
 Mon oncle Antoine (1971) був названий першим у списку 10 найкращих канадських фільмів усіх часів Міжнародного кінофестивалю в Торонто у 1984, 1993 та 2004 роках .
 The Sweet Hereafter (1997) був визнаний найкращим канадським фільмом читачами Playback у 2002 році в онлайн-опитуванні. В опитуванні взяли участь понад 500 галузевих респондентів.
 "Атанарджуат: Швидкий біжить " (2001) був визнаний найкращим канадським фільмом усіх часів із 94 голосами в опитуванні 220 режисерів, критиків, програмістів та науковців 2015 року, організованому Міжнародним кінофестивалем у Торонто, скинувши Mon oncle Antoine, який переміг у попередньому три опитування.

Чилі 
 «Шакал з Науельторо» (1969) був визнаний найкращим чилійським фільмом усіх часів із 57 голосами в 2016 році в опитуванні 77 режисерів, акторів, програмістів, науковців, журналістів і критиків, організованому CineChile.
 Julio comienza en julio (1979) був обраний у 1999 році «Найкращим чилійським фільмом століття» за результатами голосування, організованого муніципалітетом Сантьяго .

Китай 
 Весна в маленькому місті (小城之春; 1948) зайняла перше місце в списку 100 найкращих китайських фільмів Гонконгської асоціації кінопремій у 2005 році Він також був визнаний найкращим китайським фільмом усіх часів із 25 голосами в 2010 році в опитуванні 37 критиків, організованому Гонконгським товариством кінокритиків .
 Прощавай, моя наложниця (霸王别姬; 1993) був визнаний найкращим фільмом материкового Китаю всіх часів 88 міжнародними кіноекспертами в опитуванні, проведеному Time Out Shanghai і Time Out Beijing .

Хорватія 
 Все почалося з прогулянки ( 1970) був визнаний найкращим хорватським фільмом усіх часів 44 хорватськими кінокритиками в 1999 році за результатами опитування, організованого хорватським журналом Hollywood . Його також визнали читачі Голлівуду  хорватським фільмом.
 H-8 (1958) був визнаний найкращим хорватським повнометражним фільмом усіх часів за результатами опитування 2020 року 38 хорватськими кінокритиками та вченими.

Чехія 
 Крістіан (1939) був визнаний найкращим чеським фільмом усіх часів за результатами опитування, проведеного Media Desk та журналом Týden у 2010 році
 Маркета Лазарова (1967) була визнана чеськими журналістами найкращим чеським фільмом усіх часів під час Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах у 1994 році Він також очолив опитування чеських та словацьких кінокритиків та публіцистів 1998 року під час Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах 1998 року.
 За результатами опитування 20 чеських істориків, теоретиків і критиків 2018 року «Бал пожежників» (1967) був визнаний найкращим чеським фільмом.
 Крематор (1969) був визнаний кращим чеським фільмом за результатами опитування 2018 року Kánon 100 .
 Затишний чеський фільм (1999) був визнаний найкращим чеським фільмом з 622 голосами за результатами опитування читачів журналу Reflex у 2011 році .

Естонія 
 Кеваде (весна, 1969) отримав перше місце в естонському рейтингу десятки найкращих фільмів у 2002 році, проведеному естонськими кінокритиками та журналістами.
 Осінній бал (2007) був визнаний найкращим естонським фільмом усіх часів з 29 голосами в 2011 році в опитуванні 33 кіносценаристів і кінознавців, організованому Естонською асоціацією кіножурналістів.

Фінляндія 
 "Невідомий солдат « (1955) був визнаний найкращим фінським фільмом 1213 респондентами в Інтернет-опитуванні Helsingin Sanomat у 2007 році
 Помилка інспектора Палму (1960) була обрана найкращим фінським художнім фільмом усіх часів за результатами опитування 48 критиків Yle у 2012 році .

Франція 
 „Правила гри“ (1939) було визнано найкращим французьким фільмом усіх часів із 15 голосами в опитуванні 85 професіоналів кіно, проведеному Time Out Paris у 2012 році. У 1994 році в опитуванні 70 критиків та істориків кіно, організованому Cinemateca Portuguesa, він був визнаний найкращим європейським фільмом усіх часів із 56 голосами (зрівняно з німецьким фільмом Носферату). Це також єдиний фільм, який потрапив у топ-10 за результатами опитування критиків Sight & Sound .

Німеччина 
 » Носферату. Симфонія жаху « (1922) був визнаний найкращим європейським фільмом усіх часів із 56 голосами (зрівняно з французьким фільмом „Правила гри“) за результатами опитування 70 критиків та істориків кіно, організованого Cinemateca Portuguesa 1994 року.
 » М « (1931) був визнаний найкращим німецьким фільмом усіх часів із 306 голосами в 1994 році в опитуванні 324 кіножурналістів, кінокритиків, режисерів і кінотеатрів, організованого.

Греція 
 Дракон (1956) був визнаний найкращим грецьким фільмом усіх часів членами Асоціації грецьких кінокритиків у 2006 році .
 Євдокія (1971) була визнана найкращим грецьким фільмом усіх часів членами Асоціації грецьких кінокритиків у 1986 році .

Ісландія 
 „Діти природи“ (1991) був визнаний найкращим ісландським фільмом усіх часів за результатами опитування 12 кіноекспертів Stockfish.

Індія 
 „Патер Панчалі“ (1955) є індійським фільмом з найвищим рейтингом у будь-якому опитуванні Sight & Sound і займає 6 місце в опитуванні критиків 1992 року. Він також очолив опитування користувачів Британського інституту кіно „10 найкращих індійських фільмів“ усіх часів у 2002 році .
 „Маябазар“ (1957) був обраний найкращим індійським фільмом усіх часів із 16 960 голосами в онлайн-опитуванні, проведеному IBN Live у 2013 році. Виборці обирали зі списку 100 фільмів різними індійськими мовами, і було подано 70 926 голосів.
 Шолей (1975) очолив опитування критиків Британського інституту кіно „10 найкращих індійських фільмів“ усіх часів у 2002 році .

Італія 

 Викрадачі велосипедів (1948) очолив перше опитування критиків Sight & Sound у 1952 році
 Вісім з половиною (1963) був визнаний найкращим іноземним (тобто не шведським) звуковим фільмом з 21 голосом в опитуванні 1964 року 50 шведських кінопрофесіоналів, організованому шведським кі [ sv ]ножурналом .

Японія 

 Рашомон (1950) зайняв спільне десяте місце в опитуванні режисерів Sight & Sound у 1992 році і спільне дев'яте у 2002 році
 Токійська повість (東京物語; 1953) очолив опитування режисерів Sight & Sound з 48 голосами та був номером 3 у опитуванні критиків із 107 голосами у 2012 році . Він також був визнаний найкращим японським фільмом усіх часів у 2009 році в опитуванні 114 критиків і кінопрофесіоналів, організованому японським кіножурналом Kinema Junpo . У 2015 році за опитуванням 73 кінокритиків, керівників фестивалів, програмістів і режисерів з усього світу, організованого Міжнародним кінофестивалем в Пусані, він був визнаний найкращим азіатським фільмом усіх часів.
 » Сім самураїв " (1954) був визнаний найкращим японським фільмом усіх часів за результатами опитування 372 знаменитостей у 1989 році за книгу, видану Bungeishunju . У 1990 році за опитуванням близько мільйона людей, організованим NHK, він був визнаний найкращим японським фільмом усіх часів. Він також був номером 3 з 15 голосами, найвищим рейтингом японського фільму в опитуванні критиків Sight & Sound 1982 року. Він також посів спільне десяте місце в опитуванні режисерів Sight & Sound у 1992 році та спільне дев'яте у 2002 році . Це був найкращий фільм іноземною мовою в опитуванні BBC Culture 2018 року серед 209 критиків у 43 країнах.

Польща 
 Земля обітована (1975) була визнана найкращим польським фільмом усіх часів у 2015 році в опитуванні 279 професіоналів польського кіно, організованому  .
 Ведмедик Тедді (1980) був визнаний публікою Filmfest PL 2013 року найкращим фільмом усіх часів.

Південна Корея 
 «Обалтан» (1961) був визнаний найкращим корейським фільмом усіх часів із 48 голосами в 1999 році в опитуванні 140 режисерів, організованому корейською газетою The Chosun Ilbo . Він також був визнаний найкращим корейським фільмом усіх часів (зрівняно з <i id="mwBac">«Покоївкою</i> « та „Маршем дурнів“ у 2014 році в опитуванні 62 кінознавців, критиків, кінопрофесіоналів, дослідників і програмістів, організованих Корейським кіноархівом .
 » <i id="mwBa8">Шірі</i> « (1999) був визнаний улюбленим фільмом корейців з 11 918 голосами в 2002 році в онлайн-опитуванні 54 013 людей, проведеному корейським кіноканалом Orion Cinema Network .
 „Спогади про вбивство“ (2003) був визнаний найкращим корейським фільмом усіх часів з 806 голосами в 2014 році в опитуванні глядачів, яке охопило 1462 людини, організованому Корейським кіноархівом .
 » Горіння « (2018) було визнано найкращим корейським фільмом усіх часів у 2021 році в опитуванні 158 критиків із 28 країн, організованому Korean Screen.

Іспанія 
 » Вірідіана " (1961) був визнаний найкращим іспанським фільмом усіх часів із 227 голосами в 2016 році в опитуванні 350 експертів, організованому іспанським кіножурналом Caimán Cuadernos de Cine .

Україна 

 «Тіні забутих предків» (1965) за результатами опитування близько 100 журналістів, організованого Бюро кіножурналістики України та Національною спілкою кінематографістів України, за результатами опитування 2012 року з 30 голосами визнано найкращим українським фільмом усіх часів.

Об'єднане Королівство 

 «Третя людина» (1949) був визнаний найкращим британським фільмом коли-небудь 1000 професіоналами галузі, науковцями та критиками в опитуванні Британського інституту кіно, проведеному в 1999 році .
 У серпні 2004 року « Лоуренс Аравійський» (1962) був визнаний «найкращим британським фільмом усіх часів» більш ніж 200 респондентами під час опитування провідних британських режисерів Sunday Telegraph .
 "Італійська робота « (1969) був визнаний найкращим британським фільмом у опитуванні кіноманів, проведеному Sky Movies HD у 2011 році, коли він отримав 15 % голосів. Він також очолив опитування Vue Entertainment 2017 року.
 Get Carter (1971) був визнаний найкращим британським фільмом у 2003 році за опитуванням журналу Hotdog . Він також очолив опитування 25 кінокритиків 2004 року, проведене Total Film .
 » Не дивись зараз " (1973) був визнаний найкращим британським фільмом за результатами опитування 150 експертів кіноіндустрії, проведеного Time Out London у 2011 році .
 "Монті Пайтон і Святий Грааль " (1975) був визнаний найкращим британським фільмом усіх часів за результатами опитування 2004 року британським відділом Amazon та Internet Movie Database 7000 кіноманів.

Сполучені Штати 

 "Віднесені вітром " (1939) був визнаний улюбленим фільмом американців під час опитування 2279 дорослих, проведеного Harris Interactive у 2008 році, і знову в наступному опитуванні 2276 дорослих у 2014 році . У 1977 році 35 000 членів Американського інституту кіно також визнали його найкращим американським фільмом усіх часів . У 2011 році він був обраний найкращим фільмом у категорії "Найкращі фільми: найкращі фільми нашого часу « — онлайн-опитування, в якому було подано понад 500 000 голосів. Виборці обирали зі списку 10 англомовних фільмів, відібраних експертами кіноіндустрії.
 » Громадянин Кейн " (1941) був визнаний найкращим американським фільмом у 2015 році шістдесятьма двома міжнародними кінокритиками, опитаними BBC. Він також займав перше місце в кожному опитуванні критиків Sight & Sound в період з 1962 по 2002 роки, а також у опитуванні режисерів у 1992 і 2002 роках . Американський інститут кіно провів опитування 1500 лідерів кіноспільноти для списків 100 років…100 фільмів і 10-го ювілейного видання у 1998 та 2007 роках відповідно, попросивши виборців вибрати зі списку з 400 номінацій. Обидва опитування визнали " Громадянин Кейн « найкращим американським фільмом усіх часів. У 1977 році за результатами опитування 203 експертів з 22 країн (116 американців і 87 неамериканців) він був визнаний найкращим американським фільмом усіх часів, отримавши 156 голосів. Опитування було організоване Королівським бельгійським кіноархівом під назвою „Найважливіші й неправильно оцінені американські фільми“, і вони шукали суб'єктивний вибір.
 » Касабланка " (1942) був визнаний читачами Los Angeles Daily News найкращим американським фільмом у 1997 році .
 Vertigo (1958) очолив опитування критиків Sight & Sound у 2012 році з 191 голосом.
 "Хрещений батько " (1972) був обраний найкращим фільмом 2120 професіоналами індустрії в Голлівудському опитуванні, проведеному The Hollywood Reporter у 2014 році

Примітки 

Кінематографічні рейтинги